Die Australian Professional Championship 1977 war ein professionelles Snookerturnier im Rahmen der Saison 1977/78 ohne Einfluss auf die Weltrangliste und in Funktion der nationalen Profimeisterschaft Australiens. Das preisgeld- und sponsorenlose Turniere wurde von Anfang September bis zum 30. desselben Monats im Golden Bowl Sports Centre in der australischen Stadt Melbourne ausgetragen. Zum neunten Mal hintereinander und zum zwölften Mal insgesamt gewann Eddie Charlton das Turnier, der im Finale Paddy Morgan mit 25:19 besiegte. Morgan spielte derweil mit einem 119er-Break das höchste Break des Turniers.

Turnierverlauf 
Insgesamt nahmen am Turnier acht Spieler teil, die in der ersten Runde auf jeweils einen anderen dieser Spieler trafen. Während die Sieger der Partien in die dritte Runde vorrückten, spielten die Verlierer in einer zweiten Runde gegen jeweils einen anderen Verlierenden. Die Sieger der Zweitrundenpartien trafen schließlich in einer vierten Runde auf die Verlierer der Drittrundenspiele, während die Sieger der letzteren Runde ins Halbfinale vorrückten. In diesem trafen sie auf jeweils einen der Sieger der vierten Runde, bevor die Sieger der Halbfinalspiele im Endspiel um den Titelgewinn kämpften. Die erste, zweite und vierte Runde wurden dabei jeweils im Modus Best of 15 Frames gespielt, während die dritte Runde im Modus Best of 29 Frames gespielt wurde. Schließlich wurde das Halbfinale im Modus Best of 37 Frames ausgetragen, bevor das Endspiel eine Obergrenze von 49 Frames hatte.

Finale 
Der Lokalmatador Eddie Charlton hatte zu diesem Zeitpunkt lediglich bei der ersten Ausgabe des Turniers 1963 das Endspiel beziehungsweise einen Platz unter den ersten beiden Rängen verpasst und dabei letztmals im Jahr 1968 gegen Warren Simpson verloren. Bei dieser Ausgabe traf er im Endspiel auf Paddy Morgan, der bereits im Vorjahr das Finale erreicht hatte und dort gegen Charlton kampflos aufgegeben hatte. Beide Spieler hatten während des bisherigen Turniers kein einziges Spiel verloren. Während Charlton mit zumeist deutlichen Siegen das Finale erreicht hatte, konnte Morgan teils nur etwas knappere Siege vorweisen.

Vom Finale selbst sind keine genauen Ergebnisse überliefert. Während während des Spiels über maximal 49 Frames Charlton ein 102er-Break spielte, gelangen Morgan ein 109er- und ein 119er-Break, sodass sämtliche Century Breaks des Turniers im Finale gespielt wurden. Schlussendlich siegte Charlton mit 25:19 und gewann somit zum zwölften Mal das Turnier.

Einzelnachweise 

1977
Snookerveranstaltung 1977
Billardturnier in Melbourne